Ari Heikkinen – calciatore finlandese
Frans Heikkinen – fondista finlandese
Janne Heikkinen – pallavolista finlandese
Kasperi Heikkinen – chitarrista finlandese
Ilkka Heikkinen – hockeista su ghiaccio finlandese
Markus Heikkinen – calciatore finlandese
Matti Heikkinen – fondista finlandese
Ralph Heikkinen – giocatore di football americano statunitense